Fryderyk II (997/9–1026/7) – książę Górnej Lotaryngii i Bar 1019–1026/27
Fryderyk II Jednooki (1090–1147) – książę Szwabii 1105-1147
 Fryderyk II Hohenstauf (1194–1250) – król Niemiec od 1212, cesarz od 1220; król Sycylii od 1198 (jako Fryderyk I)
 Fryderyk II (zm. 1213) – książę Górnej Lotaryngii 1206-1213
 Fryderyk II Bitny (1211–1246) – książę Austrii 1230-1246
 Fryderyk II (?–1333) – margrabia Badenii 1291-1333
 Fryderyk II (1272–1337) – król Sycylii 1296-1337
 Fryderyk II Poważny (1310–1349) – margrabia Miśni i landgraf Turyngii 1323-1349
Fryderyk II (1327–1344) – książę Austrii 1339-1344 z dynastii Habsburgów
Fryderyk II Sesselmann (1410–1483) – niemiecki duchowny katolicki, biskup lubuski 1455-1483
 Fryderyk II Łagodny (1412-1464) – książę i elektor saski 1428-1464
 Fryderyk II Żelazny (1413-1471) – margrabia-elektor Brandenburgii 1440-1470
Fryderyk II Hohenzollern (von Zollern) (1451–1505) – biskup Augsburga 1486-1505
 Fryderyk II legnicki (1480–1547) – książę legnicki 1488-1547 i brzeski 1521-1547
 Fryderyk II Wittelsbach (1482–1556) – elektor Palatynatu 1544-1556
 Fryderyk II Gonzaga (1500–1540) – markiz i książę Mantui 1519-1540
Fryderyk II Oldenburg (1534–1588) – król Danii i Norwegii 1559-1588
 Fryderyk II (1568–1587) – książę Holsztyn-Gottorp 1586-1587
Fryderyk II Wirtemberski-Neuenstadt (1615–1682) – książę Wirtembergii-Neuenstadt 1649-1682
 Fryderyk II (1633–1708) – landgraf Hesji-Homburg 1680-1708
 Fryderyk II Wettyn (1676–1732) – książę Saksonii-Gotha-Altenburg 1691-1732
 Fryderyk II Wielki (1712–1786) – król Prus 1740-1786
 Fryderyk II (1720–1785) – landgraf Hesji-Kassel 1760-1785
 Fryderyk II (1754–1816) – książę Wirtembergii 1797-1803; elektor i król Wirtembergii jako Fryderyk I
 Fryderyk II Praschma (1833–1909) – pan Niemodlina 1860-1909
Fryderyk II Anhalcki (niem. Leopold Friedrich II. Eduard Karl Alexander Herzog von Anhalt, 1856–1918) – książę Anhaltu 1904-1918 z dynastii askańskiej
 Fryderyk II Badeński (1857–1928) – wielki książę Badenii 1907-1918